Radomir puede referirse a:
 Radomir: Un nombre de persona originado en Europa oriental.
 Radomir; una ciudad de Bulgaria. 
Radomir Antić, un exfutbolista serbio
Radomir Putnik, un legendario Mariscal de Campo
Radomiro Tomic, un político chileno
 Gabriel Radomir, gobernante del primer imperio búlgaro.